McVeigh ist der Familienname folgender Personen:

 Charles McVeigh (1898–1984), kanadischer Eishockeyspieler
 John McVeigh (* 1957), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Niall McVeigh (* 1990), irischer Badmintonspieler
 Paul McVeigh (Schriftsteller) (* 1968), nordirischer Schriftsteller und Dramatiker 
 Paul McVeigh (Fußballspieler) (* 1977), nordirischer Fußballspieler
 Timothy McVeigh (1968–2001), US-amerikanischer Terrorist
 Tom McVeigh (* 1930), australischer Politiker

Siehe auch:

 McVey
 MacVeagh